Буассье () — французская фамилия. Известные носители:
 Буассье, Гастон (1823—1908) — французский историк.
 Буассье, Пьер Эдмон (1810—1885) — швейцарский ботаник, путешественник и математик.

 См. также
 Буассьё ()